Ramón Carnicer i Batlle (Tárrega, 1789 – Madrid, 1855), músico y compositor de óperas.
 Ramón Carnicer Blanco (Villafranca del Bierzo, 1912 – Barcelona, 2007), escritor y profesor de la Universidad de Barcelona, autor de Donde las Hurdes se llaman Cabrera.